Arabian Nights – film z 1942 roku
 Arabian Nights – gra komputerowa